Групата е съставена от 12 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори са Ботев (Варна) и Марек (Дупница). Актуален шампион е ЦДНА (София).

Класиране 

Забележка:
 Преди сезона е създаден БСФС. Доброволните спортни организации (ДСО) се реорганизират от отраслов на териториален принцип. Във връзка с това по време на сезон 1957 много от клубовете възвръщат традиционните си имена. В „А“ РФГ Динамо (София) връща името си Левски, Ударник – Славия, СКНА (Пловдив) – Ботев, СКНА (Варна) – Ботев. Новите членове на „А“ РФГ също влизат с нови имена – Торпедо (Русе) – Дунав и Ударник (Стара Загора) – Ботев.
 След края на сезон 1957 е решено в „А“ и двете „Б“ РФГ да няма повече от един отбор на едно и също физкултурно дружество. Това води до автоматичното изваждане на няколко отбора от „Б“ РФГ, въпреки че през предния сезон не са завършили в зоната на изпадащите.

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1957
1957